Дор — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.

Население 
По данным статистического сборника «Сельские населенные пункты Ярославской области на 1 января 2007 года», в деревне Дор проживает 20 человек. По топокарте на 1981 год в деревне проживало 0,03 тыс. человек.

География 
Деревня стоит на правом северном берегу Юхоти. Деревня ориентирована вдоль берега реки. Выше Дора по течению стоит деревня Устье, где в Юхоть впадает река Койка. Ниже Дора по течению стоит деревня Плесканье, около которой на карте обозначен дом отдыха. По берегу Юхоти проходит дорога, связывающая эти деревни. Сельскохозяйственные земли в окрестностях деревни протянулись полосой до 1 км вдоль берега Юхоти, севернее начинается лес. На северо-восток от деревни идёт дорога выходящая к деревне Терехово, одной из группы деревень, сконцентрированных у пересечения реки Койки с проходящей севернее автомобильной дорогой, связывающей Большое Село c федеральной автомобильной трассой . На противоположном берегу Юхоти, выше по течению стоит деревня Ваньково, последний населённый пункт Большесельского района вниз по левому берегу Юхоти. Стоящая ниже Ваньково  деревня Еремейцево находится уже в Угличском районе.

Примечания 

Населённые пункты Большесельского района